Jaświły est le nom :
 de la gmina de Jaświły, dans le powiat de Mońki, dans la voïvodie de Podlachie
 du village de Jaświły, chef-lieu de cette gmina